LW-08 (Jupiter/LW-08) — двухкоординатный корабельный радар дальнего обзора производства голландской компании Thales Nederland BV.

Дальность обнаружения цели с ЭПР 2 м² составляет 260 км. Устанавливается на кораблях среднего и большого водоизмещения. Антенный пост монтируется на гидравлически стабилизированной платформе.

Антенна представляет собой рупорный излучатель с параболическим рефлектором.

Радар работает на 6 фиксированных частотах в диапазоне 1,25—1,35 ГГц, предусмотрен режим перескока частоты от импульса к импульсу. В передатчике используется лампа бегущей волны (ЛБВ), управляемая синтезатором частот.

Масса антенны — 1,5 т (вместе с подпалубной аппаратурой – 5 т).

Число одновременно сопровождаемых целей — 64, скорость целей — до 5 М.

Модификации

LW-08
Базовая модель, впервые установленкая на фрегатах типа «Кортенар» ВМС Нидерландов.

В модификации радара, установленной на голландских фрегатах типа «Якоб ван Хемскерк» установлен двойной облучатель. Дополнительный облучатель формирует луч с большим возвышением для обнаружения пикирующих на корабль воздушных целей.

В модификации 2003 года для фрегатов типа «Кортенар» ВМС Греции ЛБВ заменена твёрдотельным передатчиком. Предусмотрено автоматическое начало сопровождения цели и возможность сопровождения надводных целей. Количество сопровождаемых целей – до 100 воздушных и 60 надводных.

DRBV-26/LW.08
Модификация радара, возникшая в результате слияния фирм Thomson-CSF (в настоящее время — Thales) и Signaal (в настоящее время —  Thales Nederland). Эффективная антенна радара Signaal LW-08 была скомбинирована с подпалубным оборудованием радара DRBV-26, совместимым с гибкой и централизованной системой управления Tavitac.

Jupiter 08
Модификация, включающая антенну Signaal LW-08 и подпалубное оборудование радара Thomson-CSF Jupiter II.

Jupiter-LA 
Модификация малой массы с полосковой антенной и лёгкой гидравлической стабилизированной  платформой.

Jupiter-RE 
Модификация с увеличенной дальностью обнаружения. Для повышения мощности сигнала вдвое оснащена двумя параллельными передатчиками, облучающими одну антенну.

RAWL-02 (PLN 517) 
Модификация диапазона L, производимая по лицензии индийской фирмой Bharat Electronics Limited.

Type 1022 
В английском радаре Type 1022 используется приёмопередатчик LW-08 вместе с узколучевой антенной Маркони. Этот радар, установленный на авианосце «Инвинсибл», хорошо зарекомендовал себя во время англо-аргентинского конфликта. После конфликта ВМФ Великобритании заказал ещё 12 радаров LW-08/Type 1022 для эсминцев типа 42. Один из этих эсминцев («Кардифф») участвовал в войне в Персидском заливе в 1991 году, и здесь радар LW-08/Type 1022 проявил себя с лучшей стороны. Кроме того, один радар этой модификации установлен в Форт-Дрейк для обзора Портсмутской гавани.

LW-09 
Радар LW-09 представляет собой модификацию LW-08 с твёрдотельным передатчиком D-диапазона (D-SSTX) модульной конструкции. Один модуль усилителя мощности, состоящий из 16 параллельных передающих элементов, обеспечивает пиковую мощность 4 кВт. Возможно подключение до 32 таких модулей с максимальной пиковой мощностью более 100 кВт.

Установки на кораблях 
  LW-08 Thales Nederland BV
  Фрегаты типа ANZAC
  Фрегаты типа «Карел Дорман»
  Фрегаты типа «Бранденбург»
  Фрегаты типа «Кортенар»
  Фрегаты типа MEKO
  Фрегаты типа «Годавари»
  Фрегаты типа «Нилгири»
  Эскадренные миноносцы типа «Ирокез»
  Фрегаты типа «Карел Дорман»
  Фрегаты типа ANZAC
  Фрегат Canterbury
  Фрегаты типа «Кортенар»
  Фрегаты типа «Карел Дорман»
  Лёгкие крейсера типа «Де Зевен Провинсен» («Адмирал Грау»)
  
  Фрегаты типа «Наресуан»
  Фрегаты типа «Карел Дорман»
  Фрегаты типа «Якоб ван Хемскерк»
Выпуск по лицензии за рубежом:
  RAWL-02 Bharat Electronics Limited
  Авианосец «Вираат»
  Эскадренные миноносцы типа «Калькутта»
  Эскадренные миноносцы типа «Дели»
  Эскадренные миноносцы типа «Раджпут»
  Фрегаты типа «Брахмапутра»
  Корветы типа «Каморта»

14 радаров этого типа проданы в качестве РЛС контроля гражданского воздушного сообщения.

Фото

Примечания

См. также 
 DA-08

Ссылки
 Bharat RAWL.

Корабельные радиолокационные станции Нидерландов
Военная продукция Thales